Mittelgrundgraben ist ein Gewässername:

 Mittelgrundgraben (Gickelhäuser Bach), rechter Zufluss des Gickelhäuser Bachs (zur Tauber) nach Gickelhausen, Gemeinde Adelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern 
 Mittelgrundgraben (Hergstbach), rechter Zufluss des Hergstgrabens (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Hergstbachs) zwischen Hergenstadt und Leibenstadt, Stadt Adelsheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mittelgrundbach